Ла́твала () — финская фамилия. Известные носители:

 Латвала, Роопе (род. 1970) — финский гитарист.
 Латвала, Яри-Матти (род. 1985) — финский раллийный автогонщик.